Википедија на астуријанском језику () је верзија Википедије на астуријанском језику, слободне енциклопедије, која данас има преко 12 000 чланака и заузима на листи Википедија 80. место.

Извори

Спољашње везе 

Википедија на астуријанском језику 

 
Астуријански језик